

Osoby 
 Watson Washburn (1894–1973) – amerykański tenisista, 
 A.J. Watson (1924-2014) – konstruktor samochodów startujących w wyścigach Indianapolis 500
 Barry Watson (ur. 1974) – aktor amerykański
 Casey Watson – brytyjska pisarka
 Chris Watson (1867-1941) – polityk australijski
 Doktor Watson – postać fikcyjna, przyjaciel Sherlocka Holmesa
 Emily Watson (ur. 1967) – brytyjska aktorka
 Emma Watson (ur. 1990) – brytyjska aktorka dziecięca
 Harry Watson – ujednoznacznienie
 Indica Watson (ur. 2010) – aktorka dziecięca
 James Watson (ur. 1928) – biochemik amerykański, noblista
 Jessica Watson (ur. 1993) – australijska żeglarka
 John Watson – ujednoznacznienie
 Ken Watson (1904-1986) – curler kanadyjski
 Lillian Watson (1857-1918) – tenisistka brytyjska
 Lucile Watson (1879-1962) – aktorka kanadyjska
 Maud Watson (1864-1946) – tenisistka brytyjska
 Muse Watson (ur. 1948) – aktor amerykański
 Robert Watson (ur. 1977) – informatyk brytyjski
 Shane Watson (ur. 1981) – krykiecista australijski
 William Watson – ujednoznacznienie

Miejscowości i jednostki administracyjne

Australia 
 Watson –  Canberry, leżące w dystrykcie North Canberra
 Okręg wyborczy Watson – jednomandatowy okręg wyborczy do Izby Reprezentantów Australii, położony na terenie Sydney
 Okręg wyborczy Watson – jednomandatowy okręg wyborczy do Izby Reprezentantów Australii, istniejący na terenie Sydney w latach 1934-1969

Kanada 
 Watson – miejscowość w  Lakeside, w prowincji Saskatchewan

Stany Zjednoczone 
 Watson – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Watson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Watson – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Livingston
 Watson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa
 Watson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Watson – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Gmina Watson (ang. Watson Township) w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Gmina Watson (ang. Watson Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Gmina Watson (ang. Watson Town) w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Gmina Watson (ang. Watson Township) w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Gmina Watson (ang. Watson Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Gmina Watson (ang. Watson Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren

Inne 
 Watson – superkomputer stworzony przez IBM do odpowiadania na pytania zadawane w języku naturalnym